Bitwa pod Basrą (1914) – bitwa między armią brytyjską a turecką, podczas I wojny światowej
 Bitwa pod Basrą (2003) – bitwa między armią brytyjską a iracką, podczas II wojny w Zatoce Perskiej
 Bitwa pod Basrą (2008) – bitwa między armią iracką a Armią Mahdiego